Sympistis nigrita är en fjärilsart som beskrevs av Philogène Auguste Joseph Duponchel 1842. Sympistis nigrita ingår i släktet Sympistis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
nigrita